Ambrus András (1925) színművész
 Ambrus András (1957) erdőmérnök